Jack Cunningham peut faire référence à :

 Jack Cunningham (1882-1941), scénariste américain ;
 Jack Cunningham (1939-), homme politique britannique ;
  (1926-1978), évêque anglican ;
  (1890-1956), aviateur de la Première Guerre mondiale ;
  (1940-), footballeur australien ;
  (1912-1967), acteur anglais.

Voir aussi